Farmers Classic (также известный в прошлом под названиями: Countrywide Classic и Los Angeles Open, Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса) — международный профессиональный теннисный турнир, проводившийся с 1927 года на кортах с твёрдым покрытием в Лос-Анджелесе (США). Традиционно проводился в конце июля — начале августа. Принадлежал к категории турниров ATP 250, базовой для ATP-тура. Призовой фонд на 2012 год около 560 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Турнир проводился на теннисных кортах «Лос-Анджелесского теннисного центра» на открытой площадке. На этих же кортах в 1984 году проводился теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Чаще всего турнир в одиночном разряде выигрывали: Андре Агасси, Джимми Коннорс, Фрэнк Паркер и Рой Эмерсон (по 4 титула). В парном разряде рекорд принадлежит Бобу и Майку Брайану — шесть титулов. В конце 2012 года было принято решение о продаже прав на турнир колумбийской компании IMLA de Colombia, и с 2013 года лос-анджелесский турнир проводиться не будет; вместо него в середине июля будет проходить турнир АТР 250 в Боготе.

Победители и финалисты

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

US Open Series
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1927 года